Nordhavnen kan syfta på:
Nordhavnen – en tidigare containerhamn i Århus, se Aarhus Ø
Nordhavnen, Köpenhamn –  en del av Østerbro i Köpenhamn
Nordhavn station – en järnvägsstation (S-tåg och Metro) i Köpenhamn
Helsingør Nordhavn, en fiske- och småbåtshamn i Helsingör